Натуральне число 1919
 1919 рік до нашої ери
 1919 рік нашої ери